orkiestra – duży zespół instrumentalny
 Orkiestra – film dokumentalny z 1982 roku w reżyserii Andrzeja Bednarka
 Orkiestra (ang. The Orchestra, fr. L'orchestre) – muzyczny film animowany z 1990 roku w reżyserii Zbigniewa Rybczyńskiego
 Orkiestra (ang. Brassed Off) – film muzyczny z 1996 roku w reżyserii Marka Hermana